Józef Marcinkiewicz (ur. 1898) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Józef Marcinkiewicz (1910-1940) – matematyk, podporucznik piechoty Wojska Polskiego